Aeschimann ist der Familienname folgender Personen:

 Noah Aeschimann (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Tim Aeschimann (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler